Rated R – Sigla USA adottata per indicare i film vietati ai minori di 17 anni senza presenza di un adulto (R=Restricted).
Rated R – album del 2000 dei Queens of the Stone Age
Rated R – album del 2009 di Rihanna
The Rated R Superstar, Edge – wrestler professionista